Drew Gitlin (1958-), joueur de tennis américain.
 Mimi Polk Gitlin, productrice américaine.
 Todd Gitlin (1943-2022), sociologue et écrivain américain.

Homonymie de patronyme